Bison Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bison Mountain (Colorado)
 Bison Mountain (Glacier County, Montana)
 Bison Mountain (Powell County, Montana)